

Натчез — місто, штат Міссісіпі
 Натчез — селище, штат Луїзіана